Андреј Карађорђевић (Блед, 28. јун 1929 — Ервајн, Калифорнија, 7. мај 1990) је био југословенски принц, трећи и најмлађи син југословенског краља Александра I Карађорђевића и Марије, брат последњег југословенског краља Петра II Карађорђевића.

Биографија 
Андреј Карађорђевић је био трећи син суверена Краљевине Југославије Александра I Карађорђевића и принцезе Марије Карађорђевић, кћерке краља Фердинанда из Румуније. По жељи његовог оца, принц Андреј је рођен на Бледу и понео је на крштењу "словеначко име". Име Андреј је такође и српско име, и налази се у календару српске православне цркве и битно је име у хришћанској традицији и култури, јер је име првог Апостола Исуса Христа, па многи верују да је принц добио име по свецу који се у породици Карађорђевић празнује као крсна слава. 

Када је 1934. године краљ Александар I убијен у Марсељу, принц Андреј је заједно са својим братом принцом Томиславом био је у интернату у Енглеској.

Дипломирао је математику на Клер колеџу на Кембриџу и затим био брокер за осигурања.

Принц Андреј се оженио 1. августа 1956. године принцезом Кристином фон Хесен-Касел (1933—2011) и из овог брака је имао двоје деце:
 Марију Татјану (1957)
 Кристофера (1960—1994) који је преминуо у саобраћајној несрећи.

Године 1962. развео се од принцезе Кристине и оженио принцезом Киром Мелитом од Лајнингена са којом је имао два сина и кћер:
 Лавинију Марију (1961)
 Карла Владимира (1964)
 Димитрија (1965)

Године 1972. поново се развео и 1974. оженио Маријом Анђелковић у народу познатом под надимком Мици Лоу а за династичке потребе је додала име Ева испред имена Марија.

Преминуо је 7. маја 1990. године. Нађен је мртав у свом ауту паркираном у гаражи своје куће у Ервајну у Калифорнији. Узрок смрти био је срчани удар изазван тровањем угљен-моноксидом. Његови посмртни остаци из су из САД из Манастира Нова Грачаница пренети у Србију 15. маја 2013. године да би били 26. маја 2013. у оквиру државне сахране били сахрањени на Опленцу. Рехабилитован је 24. фебруара 2014. одлуком Вишег суда у Београду.

Породично стабло

Породица

Први брак

Супружник

Деца

Други брак

Супружник

Деца

Трећи брак

Супружник

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Званична интернет презентација Краљевског дома Карађорђевић
 Интервју принца Владимира („Блиц“, 20. децембар 2009)

Рођени 1929.
Умрли 1990.
Андреј
Самоубице